Iwan Pawłowski (generał)
 Iwan Pawłowski (minister)
 Iwan Pawłowski (duchowny)